Division III i fotboll 1965 var 1965 års säsong av Division III. Serien bestod av tretton serier. De nio göta- och svealändska serierna bestod av tolv lag vars seriesegrare uppflyttades till division II 1966 medan de tre sämst placerade lagen nedlfyttades till division IV till nästkommande säsong. De fyra norrländska serierna bestod av nio till elva lag, de fyra seriesegrarna kvalspelade om två platser i division II 1966 medan de två sämst placerade lagen i respektive Norrlandsserie nedflyttades till division IV.

Serier

Norra Norrland övre

Norra Norrland nedre

Södra Norrland övre

N1: Sammanslagning av Wifsta/Östrands IF och Fagerviks GF.

Södra Norrland nedre

Norra Svealand

Östra Svealand

Västra Svealand

Nordöstra Götaland

N1: Nyköpings AIK sammanslogs efter säsongen med Nyköpings SK och bildade Nyköpings BIS.

Nordvästra Götaland

Mellersta Götaland

Sydvästra Götaland

Sydöstra Götaland

Södra Götaland

Kval till division II 
{|  class="wikitable"
|- style="background:#kvalupp;" style="text-align: center;"
!Lag
!Totalt
!Lag
!Match 1
!Match 2
!Skiljematch
|-
|style="background:#98fb98;"width="200"|IFK Luleå
|style="background:#FFFFFF;"|2-1
|style="background:#FFFFFF;"width="200"|Gimonäs CK
|style="background:#FFFFFF;"|5-1
|style="background:#FFFFFF;"|1-5
|style="background:#FFFFFF;"|2-0 (spelades på neutral plan i Skellefteå)
|-
|style="background:#FFFFFF;"width="200"|Söderhamns IF
|style="background:#FFFFFF;"|0-2
|style="background:#98fb98;"width="200"|Domsjö IF
|style="background:#FFFFFF;"|0-3
|style="background:#FFFFFF;"|1-4
|style="background:#FFFFFF;"|
|-|}
IFK Luleå och Domsjö IF uppflyttade till division II 1966.

Källor 
Tabeller säsongen 1965

Fotboll i Sverige 1965
1965
Fotbollssäsongen 1965